Serpente di Mare – costellazione
 Serpente di mare – serpente che vive in mare
 Serpente marino – creatura mitologica